Crossfield peut faire référence à :

 Crossfield (Alberta)
 Albert Scott Crossfield
 L'Effet de Crossfield, en magnétisme

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme